kostrzyca – mieszaniec międzyrodzajowy traw

 W Polsce
 Kostrzyca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Mysłakowice
 Kostrzyca – część kolonii Bolesławowo w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Kostrzyca – gromada w powiecie jeleniogórskim
 Kostrzyca – szczyt w Czarnohorze
 Harcerskie Schronisko Turystyczne Kostrzyca